Alter Berg ist ein geographischer Name: 

Berge:
 Alter Berg (Hainich), 494 m, Hainich, Thüringen
 Alter Berg (Schwäbische Alb), 980 m, Schwäbische Alb, Baden-Württemberg
 Alter Berg (Vogtland), 524 m, Vogtland, Sachsen
 Alter Berg (Welzheimer Wald), 395 m, Berg am Rande des Welzheimer Waldes zum Remstal bei Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Alter Berg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in der Gemeinde Böttingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Bergsturz am Alten Berg, Naturdenkmal bei Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Altberg
 Altenberg